{{Infobox Tournoi de squash
| nom                 = Championnat du monde 2015
| image               =
| Nom                 = ''WSA World Championship 2015| date                = 25-30 avril 2016
| lieu                =  Kuala Lumpur, Malaisie
| catégorie           = Championnat du monde
| N°1 mondial         = 
| dotation            = 
| Siteweb             = 
| compétition précédente = 2014| compétition suivante   = 2016}}
Le championnat du monde de squash féminin 2015''' se déroule du 25 au 30 avril 2016 à Kuala Lumpur en Malaisie.
Il devait à l'origine avoir lieu à Kuala Lumpur du 11 au 18 décembre 2015. Moins de deux semaines avant l'évènement, le championnat est annulé par crainte des promoteurs de l'événement pour la sécurité. En réponse, le ministre de la Jeunesse et des Sports Khairy Jamaluddin affirme que l'annulation de l'événement est due à l'incapacité des promoteurs à attirer des sponsors et les accusent d'avoir tenté de faire chanter le gouvernement malaisien avec une demande de financement d'événement.

Après avoir conclu un accord avec des nouveaux promoteurs, le PSA confirme que le tournoi est reporté au Centre national de squash entre le 25 et le 30 avril 2016. C'est la deuxième fois en trois éditions que le tournoi a eu lieu après l'année désignée.

Nour El Sherbini remporte son premier titre de championne du monde en battant Laura Massaro en finale et devient la plus jeune championne du monde de l'histoire.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2015
 Saison 2015-2016 de la PSA

2015
Squash féminin
Squash féminin 2015
Monde féminin 2015
Monde féminin
Sport en Malaisie en 2016
Sport en avril 2016